Die untenstehenden 417 Gemeinden mit dem Status eines Municípios liegen im brasilianischen Bundesstaat Bahia. Die Zahl in der Spalte Einwohner ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet nach dem Zensus 2010 des Brasilianischen Instituts für Statistik und Geographie (IBGE).

Die letzte Schätzung war vom 1. Juli 2021, deren Zahlen hier noch nicht berücksichtigt sind. Die nächste Volkszählung ist für 2022 vorgesehen.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Municípios de Bahia. Siehe dort bei Selecionar local die einzelnen Ortseinträge unter Auswahl von Município > Bahia.

Einzelnachweise 

 
Bahia
!